Аль-Ка́ида в Ираке (, Танзим Ка́’ида аль-джиха́д фи била́д ар-ра́фидайн — «База джихада в Двуречье») — отделение международной террористической организации Аль-Каида, существовавшее в Ираке в 2004—2006 годах. Первоначально группа носила название Джамаат ат-Таухид валь-Джихад («Джамаат единобожия и джихада»), сменила имя после того, как аз-Заркави (создатель группы) в своем письме к Бен Ладену осенью 2004 года предложил присоединиться к Аль-Каиде. После гибели аз-Заркави в 2006 году Аль-Каида в Ираке создала Исламское государство Ирак (ИГИ), которое позже превратилось в Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ). Аль-Каида в Ираке перестала существовать после создания ИГИ, а в феврале 2014 года руководство Аль-Каиды официально отмежевалось от ИГИЛ и заявило, что не несёт ответственности за действия группировки.

Лидерство Заркави 
Абу Мусаб аз-Заркави является основателем «Аль-Каиды земли двуречья». 14 сентября 2005 года Заркави сделал заявление в Интернете, объявив войну шиитским «неверным». В этом заявлении он также предупредил суннитские племена не сотрудничать и даже не вступать в переговоры с иракским правительством, которое находится под контролем шиитов. 6 июля 2005 года, до объявления войны с шиитами, Заркави заявил о формировании «Бригад Умара». Единственная задача Бригад — уничтожение членов Организации Бадра. Согласно Заркави, бригады должны расправиться с ними, чтобы дать возможность членам Аль-Каиды действовать более свободно и сосредоточиться на войне с оккупационными силами. В Бригады Умара набирали в основном иракцев. Эта группа взяла на себя ответственность за уничтожение десятков членов Организации Бадра. Эти же бригады заявили, что они убили двух членов шиитской исламской партии Дава. Были также свидетельства, что Бригады стали убивать и других политических фигур, а также бойцов «Армии Махди».

Тактика «Бригад Умара» — максимальный пропагандистский эффект. Обычно они пытались убить выбранную жертву вместе со всей его семьей, превращая убийство в бойню. Бригады, возможно, располагали собственными шахидами. Они использовали эту тактику для подрыва свадеб, процессий и похорон членов семей Организации Бадра.

В январе 2006 года аль-Каида в Ираке атаковала суннитских рекрутов в полицию в Рамади, убив 80 человек. Эта акция привела к массовым демонстрациям в суннитских районах под патронажем AMS. В ответ в Рамади была создана «Бригада мести Аль-Анбар» — для защиты населения от Аль-Каиды. 15 января 2006 года, в ответ на потерю поддержки у иракцев, Заркави сформировал «Совещательное собрание моджахедов».

В апреле 2006 года американцы заявили, что аз-Заркави окончательно сменил тактику, и что теперь он направляет своих смертников не против американских сил, а против иракцев, в том числе мирных граждан. Об этом, как сообщает радиостанция «Сава», заявил представитель командования армии США в Ираке генерал-майор Рик Линч. Основным оружием в руках террористов Аль-Каиды в Ираке являлись начинённые взрывчаткой машины и закладываемые на дорогах фугасы.

7 июня 2006 года аз-Заркави был убит.

Период лидерства Масри 
12 июня 2006 года был назначен его преемник — Абу Айюб аль-Масри (Абу Хамза аль-Мухаджир). Позднее было заявлено, что его настоящее имя Абу Айюб Масри (то есть египтянин). 
18 апреля 2010 года Абу Айюб аль-Масри был убит в ходе боестолкновения с американскими военными в Тикрите.

В ежегодном докладе Нацсовета по разведке США «Террористическая угроза безопасности США» за 2006 год Аль-Каида в Ираке указывается как «самый дееспособный и заметный филиал» Аль-Каиды.

Состав 
 руководитель: Абу Хамза аль-Мухаджир (другое имя: Абу Айюб Масри)
 заместитель руководителя: Хамид аль-Саеди (взят в плен в июне 2006 года)

Примечания

Ссылки 
 Аль-Каида в Ираке  // Agentura.ru

Исламистские террористические организации
 
Исламское государство